Iúçufe (sura) — décima segunda sura (capítulo) do Alcorão
 Iúçufe ibne Taxufine  — primeiro monarca almorávida
 Ali ibne Iúçufe  — segundo monarca almorávida
   — segundo califa almóada
 Iúçufe I de Granada  — sultão de Granada que participou na batalha do Salado

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes